Dugan ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Dugan (1923–2003), US-amerikanischer Dichter und Hochschullehrer
 Dennis Dugan (* 1946), US-amerikanischer Regisseur
 Franjo Dugan (1874–1948), kroatischer Komponist
 Michael J. Dugan (* 1937), ehemaliger General der US Air Force, zuletzt Chief of Staff of the Air Force
 Paul V. Dugan (* 1939), US-amerikanischer Politiker
 Raymond Smith Dugan (1878–1940), US-amerikanischer Astronom
 Regina E. Dugan (* 1963), US-amerikanische Wissenschaftlerin und Geschäftsfrau
 Shannon Dugan (* 1993), US-amerikanische Volleyballspielerin
 Tom Dugan (1889–1955), irisch-amerikanischer Schauspieler
 Winston Dugan, 1. Baron Dugan of Victoria (1876–1951), britischer Generalmajor und Gouverneur der australischen Bundesstaaten Victoria und South Australia

Dugan steht für:

 Dugan, ein einzelnes Tempelgebäude auf dem Gelände eines Dazans (buddhistische Klosteruniversität), siehe Dazan#Dugan
 Dugan (Mondkrater), einen Krater des Erdmondes
 (2772) Dugan, nach Raymond Smith Dugan benannter Asteroid
 Dugan Duck (auf deutsch Didi), fiktiver Charakter aus Entenhausen

Siehe auch:
 Duggan, mit Etymologie 
 Dougan